Antonio Guido Filipazzi (ur. 8 października 1963 w Melzo we Włoszech) – duchowny katolicki, arcybiskup, nuncjusz apostolski.

Życiorys 
10 października 1987 otrzymał święcenia kapłańskie z rąk kardynała Giuseppe Siriego i został inkardynowany do diecezji Ventimiglia-San Remo. W 1990 rozpoczął przygotowanie do służby dyplomatycznej na Papieskiej Akademii Kościelnej.

8 stycznia 2011 został mianowany nuncjuszem apostolskim oraz biskupem tytularnym Sutrium. Sakry biskupiej 5 lutego 2011 udzielił mu w Rzymie papież Benedykt XVI wraz z kardynałami Angelo Sodano i Tarcisio Bertone. 23 marca 2011 został mianowany nuncjuszem w Indonezji.

26 kwietnia 2017 został nuncjuszem apostolskim w Nigerii.

Linki zewnętrzne 

  [dostęp 2011-02-04]
 Biografia na GCatholic.org

Włoscy biskupi katoliccy
Nuncjusze apostolscy
Urodzeni w 1963